WASP-81 b — экзопланета у звезды WASP-81 в созвездии Орла. Планета удалена от Земли на расстоянии 1337 световых лет (410 парсек).

Родительская звезда является жёлтым карликом спектрального класса G1V.

Планета WASP-81 b имеет массу 0,729 массы Юпитера, является примером горячего юпитера. Она находится очень близко к звезде, на расстоянии 0.0391 а.е.. Эксцентриситет орбиты равен 0.066. Планета была открыта в 2016 году методом Доплера.

Примечания 

Горячие юпитеры
Экзопланеты, открытые методом доплеровской спектроскопии
Газовые гиганты